Beindorff ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Beindorff (1860–1944), deutscher Unternehmer, rumänischer Konsul
 Fritz Beindorff junior (1891–1938), „Betriebsführer“ der Pelikan AG
 Günther Beindorff (1890–1952), deutscher Chemiker, Fabrikant, Verbandsfunktionär und Mäzen
 Kurt Beindorff (1894–1968), deutscher Fabrikant, Wirtschaftsführer, griechischer Konsul und Mäzen
 Martha Beindorff (1903–2007), Motorsportlerin, ehrenamtliche Sozialarbeiterin bei der (späteren) Pelikan AG
Weiteres:
 Beindorff (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Beindorf
 Beyendorf
 Beyendorff